Dei Gratia (deutsch "durch Gottes Gnade" bzw. "von Gottes Gnaden") steht für:

 Gottesgnadentum
 Dei Gratia (Schiff), entdeckte Ende 1872 das Geisterschiff Mary Celeste
 Wahlspruch & Symbol der 30. ukrainischen mechanisierte Brigade